Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2005 года — 29-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 25 декабря 2004 года по 4 января 2005 года в Гранд-Форксе и Тиф-Ривер-Фолсе, США. Чемпионом стала сборная Канады, одолевшая в финале сборную России со счётом 6:1. Бронзовую медаль выиграла сборная Чехии, победившая в матче за третье место сборную США — 3:2 в овертайме.

Самым ценным игроком чемпионата был признан игрок канадец Патрис Бержерон. Он же стал лучшим бомбардиром соревнования, набрав 13 (5+8) очков в шести матчах. Лучшим вратарём турнира был признан чех Марек Шварц, лучшим защитников стал игрок сборной Канады — Дион Фанёф, лучшим нападающим признали россиянина Александра Овечкина. В связи с локаутом в НХЛ все сборные-участницы привезли сильнейшие составы.

Арены 

Оба стадиона, которые принимали матчи чемпионата мира, назывались «Ральф Энгельстад Арена». Основной ареной турнира, стал стадион в Гранд-Форксе. В этом городе были сыграны все матчи плей-офф и утешительного раунда.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Белоруссии и Германии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 ^

 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 ×

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2004 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2004 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-6).

Группа B 

Время местное (UTC-6).

Утешительный раунд 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC-6).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC-6).

Полуфинал 

Время местное (UTC-6).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC-6).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC-6).

Финал 

Время местное (UTC-6).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Патрис Бержерон

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Марек Шварц
 Защитник:  Дион Фанёф
 Нападающий:  Александр Овечкин

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Марек Шварц
 Защитники:  Райан Сутер —  Дион Фанёф
 Нападающие:  Джефф Картер —  Патрис Бержерон —  Александр Овечкин

Ссылки 
 
 
 

2004 год в хоккее
Декабрь 2004 года
Январь 2005 года
Спорт в США в 2004 году
Спорт в США в 2005 году
2005
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Международные спортивные соревнования в Миннесоте
Чемпионаты мира в США